Destinies Fulfilled – cortometraggio muto del 1914 diretto da Lorimer Johnston
 Destiny Fulfilled – album in studio delle Destiny's Child
 Fulfilled Promise – cortometraggio francese del 2013 diretto da Ammar Quteineh
 His Trust Fulfilled – cortometraggio muto del 1911 diretto da David W. Griffith